Steven (scheepsromp), het uiterste voor- en achtereinde van een scheepsromp
 een voornaam, zie Stefan (voornaam)
 Steven (kunstenaar), het pseudoniem van de Vlaamse kunstenaar Stefan Wilsens
 Steven (Moorsel), een gehucht nabij de Oost-Vlaamse plaats Moorsel
 Sint Steven, zie Stefanus (martelaar)

Personen met deze achternaam:
 Brett Steven (1969), een Nieuw-Zeelands tennisspeler
 Trevor Steven (1963), een Brits voetballer